Esperantina, comune brasiliano dello Stato del Piauí
Esperantina, comune brasiliano dello Stato del Tocantins